Marko Babić (pravnik), hrvatski pravnik, bivši sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske
 Marko Babić (nogometaš), hrvatski nogometaš
 Marko Babić (branitelj), vukovarski branitelj i jedan od najbližih suboraca i zamjenik legendarnog zapovjednika, general-bojnika Blage Zadre.
 Marko Babić, redaktor u Leksikografskom zavodu Miroslava Krleže
 Marko Babić (svećenik)